Kerben steht für:
 Kerben, eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Kerben (Kirgisistan), eine Stadt im Gebiet Dschalalabat, Kirgisistan

 Kerben (Technik), ein  Fertigungsverfahren